Ла-Тур-Бланш () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 100 км на північний схід від Бордо, 30 км на північний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Тур-Бланш і Серкль було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Тур-Бланш-Серкль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 168 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 338,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Тур-Бланш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Тур-Бланш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь